In 2019 werd de zesde editie van de Copa Verde gespeeld. De voetbalcompetitie werd gespeeld van 24 juli tot 20 november. Cuiabá werd de winnaar en plaatste zich zo voor de 1/8ste finale van de Copa do Brasil 2020. Dit jaar werd het deelnemersveld uitgebreid naar 24 clubs. De zestien clubs met de laagste notering op de CBF-ranking moesten eerst een voorronde spelen. 

Na twee jaar afwezigheid mocht de staat Goiás opnieuw deelnemers leveren.

Deelnemers

De staat Tocantins zou vertegenwoordig worden door Palmas. Nadat deze club zich terugtrok werd er geen vervanger gevonden.

Voorronde
De wedstrijden worden gespeeld op 21 en 24 januari.

Knock-outfase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale
 Heen

 Terug

Braziliaans competitievoetbal 2019
Copa Verde